Thomas I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (607-610)
 Thomas van Bayeux, aartsbisschop van York (1070-1100)
 Thomas I van Coucy, heer van Coucy en graaf van Amiens (1116-1130)
 Thomas I van Savoye, graaf van Savoye (1189-1233)
 Thomas I van Saluzzo, markgraaf van Saluzzo (1244-1296)
 Thomas I Komnenos Doukas, despoot van Epirus (1297-1318)